Oscar Estrada puede referirse a:

 Oscar Estrada (1904-1978), lanzador de las Grandes Ligas de Béisbol para los St. Louis Browns. 
 Óscar Estrada (1974-), guionista, novelista, periodista y abogado hondureño.